Stara Wisła bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Stara Wisła (Miłoradz) (dt. Alt Weichsel), ein Dorf der Gmina Miłoradz im Powiat Malborski der Woiwodschaft Pommern
 Stara Wisła, ein Weiler der Gmina Miłoradz im Powiat Malborski der Woiwodschaft Pommern
 Stara Wisła (Weichsel), ein toter Arm der Weichsel in Warschau